Молоковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Сельское поселение Молоковское (Московская область) — входит в Ленинский район.
 Молоковское сельское поселение (Тверская область) — входит в Молоковский район.